Preusmjeri Nacrt:Omjer uvoza i izvoza električne energije u usporedbi s potrošnjom električne energije